Bogdanówka, wieś w rejonie żytomierskim obwodu żytomierskiego.

Przypisy 

Rejon żytomierski
Wsie w obwodzie żytomierskim